

Бистра — гірський хребет на заході Північної Македонії

Населені пункти та їхні частини
 Бистра — село в гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Бистра — село в гміні Прущ-Ґданський Ґданського повіту Поморського воєводства
 Бистра — село в гміні Вільковіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Бистра — село в гміні Радзехови-Вепш Живецького повіту Сілезького воєводства
 Бистра — частина міста Щитна в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Бистра — частина села Кічнія в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Бистра — осада в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства

Бистра — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область

Бистра — село, повіт Марамуреш, комуна Бістра

Бистра — найвища гора Західних Татр (Карпати)
 Бистра — село, Стропков (округ), пряшівський край

Бистра — річка в Закарпатській області, ліва притока Боржави
 Бистра — річка у Львівській області, ліва притока річки Колодниця (басейн Дністра)
 Бистра — річка в Полтавській області. Тече територією Диканського району
 Бистра — річка в Полтавській області, ліва притока Дніпра. Тече територією Глобинського району
 Бистра — річка в Полтавській області, ліва притока річки Мерла (басейн Дніпра). Тече територією Котелевського району
 Бистра — права притока Сіверського Дінця
 Бистра — річка в Сумській області, ліва притока річки Реть (басейн Дніпра)
 Бистра — станція Коростенської дирекції Південно-Західної залізниці

Примітки